Charles Edward Hodge dit Charlie Hodge (né le  à Lachine au Québec et mort le ) est un gardien de but professionnel de hockey sur glace ayant joué pour les Canadiens de Montréal, les Canucks de Vancouver et les Seals d'Oakland dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Carrière 
La première partie de la carrière de Hodge se déroule dans la LNH a été en 1954 avec les Canadiens de Montréal. Comme à cette époque les équipes n'utilisaient qu'un gardien de but et que Montréal possédait Jacques Plante, Hodge était seulement utilisé dans les situations d'urgence. Durant l'ère Jacques Plante, Charlie Hodge a joué majoritairement dans la Ligue américaine de hockey (LAH). Quand Plante a été échangé en 1962, Hodge a joué à temps plein avec les Canadiens. Il a été le récipiendaire du trophée Vézina en 1964 et en 1966 en plus de remporter deux Coupes Stanley. En 1967, la LNH a doublé son nombre d'équipes en passant à douze franchises et Hodge a été choisi durant le repêchage d'expansion de la LNH en 1967 par Oakland. Il a continué de jouer jusqu'à sa retraite en 1971.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1950 || Canadien junior de Montréal || Coupe Memorial || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 2 || 0 || 2 || 0 || 122 || 5,41 ||  || 0 || 
|-
| 1950-1951 || Canadien junior de Montréal ||  || 23 || 14 || 8 || 0 ||  || 57 || 2,59 || 0 || 1 ||  || 9 || 4 || 5 || 564 || 31 || 3,3 ||  || 0 || 
|-
| 1951-1952 || Canadien junior de Montréal || QPJHL || 45 || 32 || 10 || 3 ||  || 100 || 2,22 || 0 || 3 || 0 || 11 || 9 || 2 || 669 || 19 || 1,7 ||  || 0 || 
|-
| 1951-1952 || Royaux de Montréal || LHSQ || 1 || 0 || 0 || 0 || 40 || 3 || 4,5 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1952 || Canadien junior de Montréal || Coupe Memorial || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 8 || 4 || 4 || 480 || 32 || 4 ||  || 1 || 
|-
| 1952-1953 || Canadien junior de Montréal || QPJHL || 44 || 35 || 9 || 0 ||  || 100 || 2,27 || 0 || 5 || 0 || 7 ||  ||  || 560 || 18 || 2,57 ||  || 0 || 
|-
| 1952-1953 || Royaux de Montréal || LHSQ || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1953-1954 || Mohawks de Cincinnati || LIH || 62 ||  ||  ||  ||  || 145 || 2,34 || 0 || 10 || 4 || 11 || 8 || 3 || 660 || 19 || 1,73 ||  || 2 || 0
|-
| 1953-1954 || Bisons de Buffalo || LAH || 3 || 2 || 1 || 0 || 180 || 10 || 3,33 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1954-1955 || Canadiens de Montréal || LNH || 14 || 6 || 4 || 4 || 819 || 30 || 2,2 || 0 || 1 || 0 || 4 || 1 || 2 || 83 || 6 || 4,33 ||  || 0 || 0
|-
| 1954-1955 || Reds de Providence || LAH || 5 || 3 || 2 || 0 || 300 || 18 || 3,6 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1954-1955 || Royaux de Montréal || LHQ || 35 || 17 || 17 || 1 ||  || 113 || 3,23 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1955-1956 || Americans de Seattle || WHL || 70 || 31 || 37 || 2 ||  || 239 || 3,38 || 0 || 6 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1956-1957 || Americans de Rochester || LAH || 41 || 18 || 18 || 4 ||  || 132 || 3,22 || 0 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1956-1957 || Cataractes de Shawinigan || LHQ || 14 || 7 || 5 || 2 || 859 || 39 || 2,72 || 0 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1957-1958 || Canadiens de Montréal || LNH || 12 || 8 || 2 || 2 || 720 || 31 || 2,58 || 91,1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1957-1958 || Royaux de Montréal || LHQ || 48 || 23 || 21 || 4 ||  || 153 || 3,19 || 0 || 4 || 0 || 7 || 2 || 4 || 380 || 25 || 3,95 ||  || 1 || 
|-
| 1958-1959 || Royaux de Montréal || LHQ || 24 || 15 || 8 || 1 ||  || 67 || 2,79 || 0 || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 || 120 || 4 || 2 ||  || 0 || 
|-
| 1958-1959 || Canadiens de Montréal || LNH || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 6 || 3 || 88 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1958-1959 || Americans de Rochester || LAH || 4 || 0 || 4 || 0 || 240 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Royaux de Montréal || EPHL || 33 || 15 || 12 || 6 ||  || 96 || 2,91 || 0 || 5 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Canadiens de Montréal || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 3 || 3 || 88 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Canadiens de Hull-Ottawa || EPHL || 26 || 15 || 6 || 5 ||  || 74 || 2,85 || 0 || 2 || 2 || 7 || 3 || 4 || 430 || 24 || 3,35 ||  || 0 || 0
|-
| 1960-1961 || Canadiens de Montréal || LNH || 30 || 18 || 8 || 4 ||  || 74 || 2,47 || 91,6 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1960-1961 || Royaux de Montréal || EPHL || 22 || 5 || 13 || 4 ||  || 74 || 3,36 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1961-1962 || As de Québec || LAH || 65 || 28 || 33 || 4 ||  || 185 || 2,85 || 0 || 5 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1962-1963 || As de Québec || LAH || 67 || 31 || 25 || 11 ||  || 190 || 2,84 || 0 || 4 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1963-1964 || Canadiens de Montréal || LNH || 62 || 33 || 18 || 11 ||  || 140 || 2,26 || 92 || 8 || 2 || 7 || 3 || 4 || 420 || 16 || 2,29 || 92,6 || 1 || 
|-
| 1963-1964 || As de Québec || LAH || 10 || 4 || 6 || 0 || 600 || 32 || 3,2 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1964-1965 || Canadiens de Montréal || LNH || 53 || 26 || 16 || 10 ||  || 135 || 2,6 || 90,5 || 3 || 2 || 5 || 3 || 2 || 300 || 10 || 2 || 92,5 || 1 || 0
|-
| 1965-1966 || Canadiens de Montréal || LNH || 26 || 13 || 8 || 2 ||  || 56 || 2,58 || 90,5 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1966-1967 || Canadiens de Montréal || LNH || 37 || 14 || 15 || 7 ||  || 88 || 2,57 || 90,9 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1967-1968 || Seals d'Oakland || LNH || 58 || 13 || 31 || 13 ||  || 158 || 2,87 || 90,5 || 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1968-1969 || Seals d'Oakland || LNH || 14 || 3 || 8 || 2 || 779 || 48 || 3,7 || 87,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1968-1969 || Canucks de Vancouver || WHL || 13 || 7 || 2 || 4 || 779 || 32 || 2,54 || 0 || 0 || 0 || 8 || 8 || 0 || 497 || 12 || 1,45 ||  || 1 || 0
|-
| 1950-1951 || Seals d'Oakland || LNH || 14 || 3 || 5 || 2 || 736 || 43 || 3,51 || 89,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1951-1952 || Canucks de Vancouver || LNH || 35 || 15 || 13 || 5 ||  || 112 || 3,42 || 89,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 358 || 153 || 130 || 62 ||  || 924 || 2,7 || 91 || 24 || 10 || 16 || 7 || 8 || 803 || 32 || 2,39 ||  || 2 ||

Transactions en carrière
 Le 6 juin 1967, réclamé par les Seals d'Oakland des Canadiens de Montréal au repêchage d'expansion de la LNH.
 Le 10 juin 1970, réclamé par les Canucks de Vancouver des Seals d'Oakland au repêchage d'expansion de la LNH.

Trophées et distinctions
 Coupe Mémorial en 1949-50.
 Première équipe d'étoiles (LHJQ) en 1951-1952, 1952-1953.
 Deuxième équipe d'étoiles (LIH) en 1953-1954.
 Première équipe d'étoiles (LHQ) en 1957-1958.
 Deuxième équipe d'étoiles (LHQ) en 1954-1955.
 Coupe Stanley en 1958-1959, 1964-1965, 1965-1966.
 Deuxième équipe d'étoiles (LAH) en 1962-1963.
 Deuxième équipe d'étoiles (LNH) en 1963-1964, 1964-1965.
 Match des étoiles en 1964-1965, 1965-1966, 1966-1967.

Références 

Naissance en juillet 1933
Naissance à Montréal
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Seals d'Oakland
Joueur des Canucks de Vancouver (WHL)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Mohawks de Cincinnati
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des As de Québec
Joueur des Americans de Seattle
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée Vézina
Champion de la Coupe Stanley
Champion de la Coupe Turner
Décès en avril 2016
Décès à Vancouver
Décès à 82 ans
Joueur canadien de hockey sur glace